Das Apia International Sydney 2016 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2016. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 10. bis zum 17. Januar 2016 in Sydney statt, gleichzeitig mit dem WTA-Turnier in Hobart (Kategorie: International).

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2016 fand vom 9. bis zum 11. Januar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers im Einzel. Dazu kamen noch drei Lucky Loser.

 
Folgende Spielerinnen konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Sydney